Slovo Borek může mít více významů:
 domácí mužské jméno – z křestních jmen: Boris, Libor, Lubor, Dalibor, Ctibor, popř. forma jména Bořek
 příjmení
 David Borek
 vysušený hranol rašeliny – užívaný jako palivo
 malý bor – borový lesík - z tohoto významu jsou odvozena vesměs všechna místopisná jména,
a to obcí:
 1. Borek (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice 
 2. Borek (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod 
 3. Borek (okres Jičín) – obec v okrese Jičín 
 4. Borek (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice 
 5. Borek (okres Praha-východ) – obec u města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ 
jejich částí:
 6. Borek (Dačice) – vesnice, část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec 
 7. Borek (Frýdštejn) – vesnice, část obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou 
 8. Borek (Horka I) – vesnice, část obce Horka I v okrese Kutná Hora 
 9. Borek (Hrubá Skála) – vesnice, část obce Hrubá Skála v okrese Semily 
 10. Borek (Jílové u Prahy) – vesnice, část města Jílové u Prahy v okrese Praha-západ 
 11. Borek (Košice) – vesnice, část obce Košice (okres Tábor) v okrese Tábor 
 12. Borek (Kozojedy) – vesnice, část obce Kozojedy (okres Plzeň-sever) v okrese Plzeň-sever 
 13. Borek (Malšovice) – vesnice, část obce Malšovice v okrese Děčín 
 14. Borek (Pšov) – vesnice, část obce Pšov v okrese Karlovy Vary 
 15. Borek (Rokycany) – vesnice, část okresního města Rokycany 
 16. Borek (Skuteč) – vesnice, část města Skuteč v okrese Chrudim 
 17. Borek (Stráž) – vesnice, část městyse Stráž v okrese Tachov 
 18. Borek (Suchomasty) – vesnice, část obce Suchomasty v okrese Beroun 
 19. Borek (Třebovle) – vesnice, část obce Třebovle v okrese Kolín 
 20. Borek (Zahrádky) – vesnice, část obce Zahrádky v okrese Česká Lípa 
a lokalit:
 21. Borek (Orlické Podhůří) – lokalita vsi Rviště části obce Orlické Podhůří v okrese Ústí nad Orlicí 
 22. Borek (Dvůr Králové nad Labem) – lokalita města Dvůr Králové nad Labem v okrese Trutnov 
 23. Borek (Slatiňany) – lokalita vsi Kunčí části města Slatiňany v okrese Chrudim 
 24. Borek (Mnichov) – lokalita obce Mnichov v okrese Strakonice 
 25. Borek (Albrechtice nad Orlicí) – lokalita obce Albrechtice nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 26. Borek (Černilov) – lokalita obce Černilov v okrese Hradec Králové 
 27. Borek (Košetice) – lokalita obce Košetice v okrese Pelhřimov 
 28. Borek (Obecnice) – lokalita obce Obecnice v okrese Příbram 
 29. Borek (Kučeř) – lokalita obce Kučeř v okrese Písek 
 30. Borek (Klášter) – lokalita obce Klášter v okrese Plzeň-jih 
 31. Borek (Budislav) – lokalita obce Budislav v okrese Svitavy 
 32. Borek (Kařez) – lokalita obce Kařez v okrese Rokycany 
 33. Borek (Bratronice) – lokalita obce Bratronice v okrese Kladno 
 34. Borek (Olešnice) – lokalita obce Olešnice v okrese Semily 
 35. Borek (Dolní Lutyně) – lokalita obce Dolní Lutyně v okrese Karviná 
dále kopců:
 50. Borek (Pardubická kotlina) (258 m) – vrch jižně od obce Trusnov v okrese Pardubice 
 51. Borek (Děčínská vrchovina) (322 m) – vrch severozápadně od obce Kunratice v okrese Děčín 
 52. Borek (Orlická tabule) (341 m) – vrch jižně od obce Lupenice v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 53. Borek (Ralská pahorkatina) (375 m) – vrch od vesnice Rašovice části obce Úštěk v okrese litoměřice 
 54. Borek (Hornosázavská pahorkatina) (388 m) – vrch jihozápadně od městyse Suchdol v okrese Kutná Hora 
 55. Borek (Plaská pahorkatina) (400 m) – vrch severně od obce Všehrdy (okres Plzeň-sever) v okrese Plzeň-sever 
 56. Borek (Blatenská pahorkatina) (436 m) – vrch nad vsí Střela části okresního města Strakonice 
 57. Borek (Švihovská vrchovina) (469 m) – vrch severně od obce Ježovy v okrese Klatovy 
 58. Borek (Krásnohorská pahorkatina) (471 m) – vrch východně od města Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram 
 59. Borek (Klučenická pahorkatina) (485 m) – vrch severně od obce Králova Lhota v okrese Písek 
 60. Borek (Podčeskoleská pahorkatina) (500 m) – vrch nad vsí Bozdíš částí obce Meclov v okrese Domažlice 
 61. Borek (Polická pánev) (508 m) – vrch severně od obce Bukovice v okrese Náchod 
 62. Borek (Javořická vrchovina) (551 m) – vrch jihovýchodně od okresního města Jindřichův Hradec 
 63. Borek (Žacléřská vrchovina) (553 m) – vrch východně od obce Žďárky v okrese Náchod 
 64. Borek (Svitavská pahorkatina) (559 m) – vrch nad vsí Babolky částí města Letovice v okrese Blansko 
 65. Borek (Teplická pánev) (566 m) – vrch severozápadně od města Teplice nad Metují v okrese Náchod 
 66. Borek (Šumava) (729 m) – vrch nad vsí Miletínky částí obce Ktiš v okrese Prachatice 
 67. Borek (Český les) (743,7 m) – vrch v Přimdském lese, východně od obce Lesná v okrese Tachov 
 68. Borek (Šumavské podhůří) (859 m) – vrch jižně od obce Velhartice v okrese Klatovy 
vodních ploch:
 80. Borek (rybník, Olešnice) – rybník u vsi Lhotka, části obce Olešnice v okrese České Budějovice 
 81. Borek (rybník, Březí) – rybník u vsi Řiště (v k.ú. Březí u Blatné) v okrese Strakonice 
 82. Borek (rybník, Hrachoviště) – rybník u obce Hrachoviště v okrese Jindřichův Hradec 
 83. Borek (rybník, Rozseč) – rybník u obce Rozseč v okrese Žďár nad Sázavou 
 84. Borek (rybník, Stránecká Zhoř) – rybník u obce Stránecká Zhoř v okrese Žďár nad Sázavou 
 88. Borek (jezero) – jezero v bývalé pískovně severně od obce Mochov v okrese Praha-východ 
 Borek – zaniklý rybník z bolevecké rybniční soustavy v Plzni
a také:
 Borek (hrad) – historický název zámku Červený hrádek u Jirkova
 Borek (přírodní památka) – přírodní památka na území CHKO Broumovsko
 Borek (les) – les okolo bývalé pískovny severně od obce Mochov v okrese Praha-východ 
 Borek (hradiště) – původní hradiště, z doby okolo 12. století, nad soutokem řeky Lučiny a Ostravice, na územní části Slezská Ostrava (historicky Polská Ostrava), kde byl později postaven hrad, dnes Slezsko-ostravský hrad

Další objekty, kde je slovo Borek součástí názvu: sídla a jejich lokality:
 Velký Borek – obec u okresního města Mělník 
 Štěnovický Borek – obec v okrese Plzeň-město 
 Nebílovský Borek – vesnice, část obce Štěnovický Borek v okrese Plzeň-město 
 Zadní Borek – lokalita vsi Zhoř, části města Skuteč v okrese Chrudim 
 Malý Borek – část obce Velký Borek v okrese Mělník 
 Starý Borek – lokalita města Třinec v okrese Frýdek-Místek 
 Sídliště Borek – lokalita města Třinec v okrese Frýdek-Místek 
 Horní Borek – vesnice, části obce Červený Újezd (okres Benešov) v okrese Benešov 
 Dolní Borek – vesnice, části obce Neustupov v okrese Benešov 
 Borek pod Troskami – železniční stanice vsi Borek v okrese Semily 
 U Borku – lokalita města Horní Jelení v okrese Pardubice 
 V Borku – lokalita obce Rtyně v Podkrkonoší v okrese Trutnov 
 V Borku – lokalita vsi Lhota za Červeným Kostelcem, části města Červený Kostelec v okrese Náchod 
kopce:
 Malý Borek (Jizerská tabule, 272 m) – vrch východně od obce Ujkovice v okrese Mladá Boleslav 
 Velký Borek (Východolabská tabule) 267 m) – vrch západně od města Nový Bydžov v okrese Hradec Králové 
 Obecní borek (Podčeskoleská pahorkatina 505 m) – vrch nad městem Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice 
rybníky:
 Velký Borek (rybník) – rybník ve městě Ostrov v okrese Karlovy Vary 
 Nový Borek – rybník u vsi Borek v okrese Tachov 
 Lom Borek – zatopený lom u obce Borek) v okrese Havlíčkův Brod 

Název Borek nese řada objektů v Polsku, například
 Borek Wielkopolski

Související články 
 Bor – rozcestník
 borka – část kůry stromů

Externí odkazy